Малахо́вецкий сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 посёлок, 1 агрогородок и 15 деревень:

29 декабря 2012 года решением Барановичского районного Совета депутатов упразднена деревня Узноги. 26 июня 2013 года согласно решению Брестского облсовета населённые пункты Богуши, Кадычицы, Новосады, Рагозница, Утёс включены в состав Малаховецкого сельсовета.

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Сельсоветы Барановичского района